Raster (aus  ‚[der] Rechen‘) bezeichnet:

 Raster, ein auf einer Fläche verteiltes regelmäßiges Muster (zum Beispiel Punktraster oder Strichraster), gekennzeichnet durch Grauwert und Punktdicke.
 Rasteransicht, ein Steuerelement einer grafischen Benutzeroberfläche, mit dem man Tabellen realisieren kann
 Rasterung, ein regelmäßiges Punktmuster in der Optoelektronik und Datenverarbeitung
 Druckraster, ein Hilfsmittel zur Umsetzung von Zwischentönen in der Drucktechnik
 Gestaltungsraster, ein Ordnungssystem aus Hilfslinien in der visuellen Kommunikation
 Mathematisches Papier, Hilfsmittel für Diagramme bei grafischen Methoden
 Messraster, eine flächendeckende Anordnung von Messpunkten in den Geowissenschaften
 Filter (Statistik), ein Auswahlverfahren in der Statistik

Raster ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Raster (1827–1891), deutsch-amerikanischer Redakteur

Siehe auch:
 Schema
 Rasta
 Rastermaß